HD 85390 b (так же известна как HIP 48235 b) вращается вокруг звезды HD 85390, относящаяся к G-классу, и находится на расстоянии 111 св. л. в созвездии Паруса. Масса планеты оценивается в одну седьмую массы Юпитера. Предполагается существование спутника массой в 42 Земли.

Обнаружен с помощью спектрографа HARPS в обсерватории La Silla 19 октября 2009 года вместе с 29 другими экзопланетами.

Примечания

Литература 
 (web Preprint)

Планеты-гиганты
Экзопланеты, обнаруженные HARPS
Экзопланеты, открытые в 2009 году
Паруса (созвездие)